De eindronde is een afvalsysteem met 13 dubbels. Er wordt geen wedstrijd om de 3/4 plaats gespeeld. Er dienen drie sets gewonnen te worden. Het toernooi maakt deel uit van het Nederlands kampioenschap tafeltennis 2021.

Eindronde 

2021
Tafeltennis in 2021
Sportevenement in Zwolle